Plusieurs villes ou communes possèdent une avenue, un boulevard ou une rue des Capucines :

Belgique 
 Rue des Capucines à Aubange
 Avenue des Capucines à Bruxelles
 Avenue des Capucines à Ottignies
 Rue des Capucines à Seraing

France 
 Rue des Capucines à Avignon
 Rue des Capucines à Bains-les-Bains
 Rue des Capucines à Chaponost
 Rue des Capucines à Charleville-Mézières
 Rue des Capucines à Chaville
 Rue des Capucines à Crépy-en-Valois
 Rue des Capucines au Crès
 Rue des Capucines au Creusot
 Rue des Capucines à Hayange
 Rue des Capucines à Hennebont
 Rue des Capucines à La Ferrière
 Rue des Capucines à Lézignan-Corbières
 Boulevard et rue des Capucines à Paris
 Rue des Capucines à Pompey
 Rue des Capucines à Sargé-lès-le-Mans
 Rue des Capucines à Saint-Ouen-l'Aumône
 Rue des Capucines à Saint-Yorre
 Rue des Capucines à Thorigné-sur-Dué
 Rue des Capucines à Toulouse
 Rue des capucines à Hyères-les-palmiers

Canada 
 Rue des Capucines à Notre-Dame-du-Mont-Carmel
 Rue des Capucines à Sainte-Adèle

Voir aussi 
 

Capucines
Odonyme se référant à une plante